

Patronyme 

 Andrew Ellicott Douglass (1867-1962), astronome américain, inventeur de la dendrochronologie ;
 Charley Douglass (1910-2003), ingénieur du son américain ;
  ;
 Donald McNutt Douglass (1899-1971), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Dorothea Douglass (1878-1960), joueuse de tennis américano-britannique ;
 Frederick Douglass (1818-1895), ancien esclave, orateur et homme politique américain ;
 Fredericka Douglass Sprague Perry (1872-1943), philanthrope américaine, petite-fille du précédent ;
  (~1835-1897), une éducatrice, administratrice et poète américaine, probablement la première femme noire en Amérique à obtenir un diplôme universitaire de quatre ans ;
 Jack Douglass (1988-), vidéaste américain ;
 Kate Douglass (2001-), nageuse américaine ;
 Sara Douglass, (1957), romancière australienne ;
 Sarah Mapps Douglass (1806-1882), éducatrice, abolitionniste, écrivaine et conférencière américaine.

Toponymie 

 Douglass, ville américaine du Kansas.

Astronomie 
 (400796) Douglass, astéroïde